Виталиано Бранкати () е италиански писател и сценарист. Той е сред най-известните автори в Италия отпреди Втората световна война.

Биография 
Роден е на 24 юли 1907 г. в Пакино, Сицилия. На младини е симпатизирал на фашистките идеи, но се дистанцира от режима на Мусолини и се ориентира към сатиричното повествование, където изпъква със своя ироничен хумор. Има голям принос и към киното като сценарист.

Умира на 25 септември 1954 г. в Торино.

Библиография

Романи 
 L'amico del vincitore, Milano, Ceschina, 1932.
 Singolare avventura di viaggio, Milano, A. Mondadori, 1934.
 Gli anni perduti, Firenze, Parenti, 1941.
 Don Giovanni in Sicilia, Milano-Roma, Rizzoli & C., 1941.
 Il bell'Antonio, Milano, Bompiani, 1949.
 Paolo il caldo, Milano, Bompiani, 1955.

Разкази и новели 
 Sogno di un valzer, in Quadrivio, 6 giugno-14 agosto 1938.
 In cerca di un sì, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1939.
 Il vecchio con gli stivali, Roma, L'Acquario, 1945.
 I fascisti invecchiano, Roma-Milano, Longanesi, 1946.
 Il borghese e l'immensità. Scritti 1930-1954, Milano, Bompiani, 1973.
 Sogno di un valzer e altri racconti, Milano, Bompiani, 1982.

Есеистика 
 I piaceri. Parole all'orecchio, Milano, Bompiani, 1943.
 Le due dittature, Roma, Associazione Italiana Per La Libertà Della Cultura, 1952.
 Ritorno alla censura, Bari, Laterza, 1952.
 Diario romano, Milano, Bompiani, 1961.

Театрални творби 
 Fedor. Poema drammatico, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1928.
 Everest. Mito in un atto, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1931.
 Piave. Dramma in quattro atti, Milano, A. Mondadori, 1932.
 La governante. Commedia in tre atti, Bari, Laterza, 1952.
 Teatro, Milano, Bompiani, 1957.

Сценарии 

 La bella addormentata, regia di Luigi Chiarini (1942)
 Don Cesare di Bazan, conosciuto anche come La lama del giustiziere, regia di Riccardo Freda (1942)
 Gelosia, regia di Ferdinando Maria Poggioli (1942)
 Enrico IV, regia di Giorgio Pàstina (1943) – non accreditato
 Anni difficili, regia di Luigi Zampa (1948)
 Fabiola, regia di Alessandro Blasetti (1949)
 È più facile che un cammello..., regia di Luigi Zampa (1950)
 L'edera, regia di Augusto Genina (1950)
 Vulcano, regia di William Dieterle (1950)
 Tre storie proibite, regia di Augusto Genina (1951)
 Signori, in carrozza!, regia di Luigi Zampa (1951)
 Guardie e ladri, regia di Mario Monicelli e Steno (1951)
 Buon viaggio, pover'uomo, regia di Giorgio Pàstina (1951)
 Altri tempi, regia di Alessandro Blasetti (1952)
 Viaggio in Italia, regia di Roberto Rossellini (1953)
 L'uomo, la bestia e la virtù, regia di Steno (1953)
 Anni facili, regia di Luigi Zampa (1953)
 La patente episodio di Questa è la vita, regia di Luigi Zampa (1954)
 Dov'è la libertà?, regia di Roberto Rossellini (1954)
 Orient Express, regia di Carlo Ludovico Bragaglia (1954)
 L'arte di arrangiarsi, regia di Luigi Zampa (1954)
 Vacanze d'amore (Village magique), regia di Jean-Paul Le Chanois (1954)

За него 
 Francesco Spera, Vitaliano Brancati, Milano, Ugo Mursia Editore, 1981
 Gian Carlo Ferretti, L'infelicità della ragione nella vita e nell'opera di Vitaliano Brancati, Milano, Guerini e Associati, 1998
 Massimo Schilirò, Narciso in Sicilia. Lo spazio autobiografico nell'opera di Vitaliano Brancati, Napoli, Liguori, 2001
 Domenica Perrone, Vitaliano Brancati. Le avventure morali e i „piaceri“ della scrittura, Caltanissetta, Sciascia, 2003
 Sergio Mangiavillano, Brancati a Caltanissetta (1937-38). I piaceri dell'umorismo, Caltanissetta, Sciascia, 2004
 Nunzio Zago, Da Dante a Brancati, Caltanissetta, Sciascia, 2006

Външни препратки 
  Nino Borsellino, BRANCATI, Vitaliano. В: in Dizionario Biografico degli Italiani, XIII volume, Rome, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1971

Италиански писатели
Италиански сценаристи
Италиански драматурзи
Италиански романисти
Италиански есеисти
Сицилианци
Починали в Торино
Починали от инфаркт на миокарда